George Abbey (ingegnere)
George Abbey (calciatore)